Dumbarton Castle je lahko:
 Dumbarton Castle - grad
 HMS Dumbarton Castle - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice